Jack Lee peut désigner :
 Jack Lee (1913-2002), un réalisateur britannique ;
 Jack Lee, un scénariste américain, ayant écrit le scénario de Apache Blood (1975) et de La Légende de Jedediah Carver (1976) ;
 Jack Lee (1920-1995), un joueur de football international anglais ;
 Jack Lee (né en 1952), un guitariste, compositeur et chanteur américain, membre du groupe de rock The Nerves ;
 Jack Lee, nom de plume de l'écrivain Blaise Cendrars.

Nom de plume